Brisley ist der Familienname folgender Personen:

 Holly Brisley (* 1978), australische Schauspielerin
 Stuart Brisley (* 1933), britischer Performancekünstler